Das Mixed der US Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Jana Novotná und Jim Pugh.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1989